Flaschenträger ist der Name von:

 Bonifaz Flaschenträger (1894–1957), deutscher Biochemiker
 Wilhelm Flaschenträger (1866–1930), bayerischer Kommunalpolitiker

Flaschenträger ist die Bezeichnung eines Tragegestells für Flaschen